

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Adolf Diekmann, (1914-1944),  Sturmbannführer-SS, auteur de massacres lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 August Dickmann, (1910-1939), opposant au régime nazi, témoin de Jéhovah et objecteur de conscience ;
 Bernard F. Dickmann,(1888-1971), homme politique américain.

Édifices
 Hans-Dickmann-Kolleg, résidence étudiante à Karlsruhe (Allemagne).

Homonymie de patronyme germanique